Финка Лорена има више значења:

 Финка Лорена (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Финка Лорена (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Финка Лорена (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику